Kropka nad i – polski film w reżyserii Juliusza Gardana z 1928 roku
 Kropka nad i – program publicystyczny
 Kropka nad i (Dot the i) – amerykańsko-hiszpańsko-brytyjski film w reżyserii Matthew Parkhilla z 2003 roku